Трка на 60 метара са препонама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2012. у Истанбулу одржана је 9. и 10. марта у Атлетској арени Атакуј.

Земље учеснице 
Учествовало је 31 такмичарка из 27 земаља.

Победнице

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 8. март 2012.
{| class="wikitable"
|-
| Светски рекорд
| Сузана Калур,  
| 7,68
| Карлсруе, Немачка
| 10. фебруар 2008.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Лоло Џоунс, 
| 7,72
| Доха, Катар
| 13. март 2010
|-
| Најбољи резултат сезоне
| Кристи Кастлин, 
| 7,84
| Албукерки, САД
| 26. фебруар 2012.
|-
| Афрички рекорд
| Глори Алози, 
| 7,82
| Мадрид, Шпанија 
| 16. фебруар 1999.
|-
| Азијски рекорд
| Олга Шишигина, 
| 7,82
| Лијевен, Француска
| 21. фебруар 1999.
|-
| Северноамерички рекорд
|Лоло Џоунс, 
|7,72
|Доха, Катар
|13. март 2010
|-
| Јужноамерички рекорд
| Esmeralda García, 
| 7,26
| Покатело, САД
| 13. март 1981.
|-
| Европски рекорд
| Сузана Калур,  
| 7,68
| Карлсруе, Немачка
| 10. фебруар 2008.
|-
| Океанијски рекорд
| Сали Маклелан,  
| 7,96
| Њујорк, САД
| 30. јануар 2009.
|-
!colspan="5" style="background:#fbf5df;" | Рекорди после завршетка Светског првенства 2012.
|-
| rowspan="2" | Океанијски рекорд 
| rowspan="3" | Сали Пирсон,  
| 7,85 
| rowspan="3" | Истанбул, Турска  
| 9. март 2012.
|-
| rowspan="2" | 7,73 || 10. март 2012.
|-
| Најбољи резултат сезоне
| 10. март 2012.
|}

 Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичарки године на 60 метара препоне у дворани пре првенства (8. марта 2012), имале су следећи пласман.

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2012.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама такмичарке су подељене у 4 група. За пласман у полуфинале пласирале су се по 3 првопласиране из група (КВ) и 4 према постигнутом резултату (кв).,.

 Полуфинале 
У полуфиналу 16 такмичарки је подељено у 2 групе. За финале пласирале су се четири првопласиране из група (КВ''').,.

Финале

Референце 

−== Спољашње везе ==
 Комплетни резултати са СП 2012. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Трка на 60 метара са препонама на Светском првенству у атлетици у дворани